Толука-де-Лердо — мексиканське місто, адміністративний центр штату Мехіко
 Толука — муніципалітет у штаті Мехіко
 Толука — мексиканський футбольний клуб із міста Толука-де-Лердо
 Толука — метеорит, який впав у Мексиці.